Нардин Мулахусейнович () — боснийский футболист, нападающий российского клуба «Динамо» (Махачкала).

Карьера 
На взрослом уровне дебютировал за команду первой лиги «Братство» (Грачаница). В июне 2017 года подписал контракт с действующим чемпионом Боснии и Герцеговины клубом «Зриньски». В январе 2018 года был отдан в аренду «ГОШКу» до конца сезона.

В июне 2018 года перешёл в словенский «Марибор», подписав контракт на 4 года. В словенской лиге играл также за «Копер» и «Муру». В чемпионате-2020/21 в составе «Копера» с 14 мячами поделил звание лучшего бомбардира с выступавшим за «Марибор» Яном Млакаром.

В январе 2023 года подписал контракт с клубом Первой лиги России «Динамо» (Махачкала), перейдя из боснийского «Сараево».

Играл за молодёжную сборную Боснии и Герцеговины, в том числе — в отборочных матчах чемпионатов Европы 2019 и 2021 годов сыграл в 6 матчах. Единственный мяч забил 19 ноября 2018 года в товарищеском матче против Азербайджана.

Статистика

Достижения 
 Чемпион Боснии и Герцеговины: 2017/18 («Зриньски»)
 Чемпион Словении: 2018/19 («Марибор»)
 Вице-чемпион Словении: 2019/20 («Марибор»), 2021/22 («Мура»)
 Лучший бомбардир чемпионата Словении: 2020/21 (14 мячей, «Копер»)

Примечания 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки ФК «Зриньски»
Игроки ФК «ГОШК»
Игроки ФК «Марибор»
Игроки ФК «Копер»
Игроки ФК «Мура»
Игроки ФК «Сараево»
Игроки ФК «Динамо» Махачкала